Polgár Kristóf labdarúgó (1996)
 Polgár Kristóf költő (1997)